Kirchham kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kirchham, Bayern – kommun i Landkreis Passau, Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Kirchham (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden,